La Presidenza e direzione generale della Rai di Roma è il centro di produzione radiotelevisiva regionale della Rai nel Lazio.

Storia
Realizzato negli anni ’60 su progetto di Francesco Berarducci, è costituito da quattro blocchi geometrici che, circondando una corte centrale, riproducono la lettera “R” di Rai.

Direzione
Direttore dell'intera sede regionale Rai di Roma per il 2016 è Nicola Rao.

Televisione

Programmi

Note

Voci correlate 
 Rai

Collegamenti esterni
 

Aziende e strutture della Rai